Plusieurs chapelles en France ont été nommées chapelle Saint-Maurice en référence à saint Maurice d’Agaune, parmi lesquelles :
 la chapelle Saint-Maurice de Dieulefit dans la Drôme ;
 la chapelle Saint-Maurice de Greulera, ermitage puis chapelle à Ille-sur-Têt, dans les Pyrénées-Orientales ;
 la chapelle Saint-Maurice de Jougne dans le Doubs ;
 la chapelle Saint-Maurice du Quillio, dans les Côtes-d’Armor ;
 la chapelle Saint-Maurice du Moustoir à Rosporden dans le Finistère.

Voir aussi 
 La Chapelle-Saint-Maurice, une commune française de Haute-Savoie.
 
 
 
 
 

Maurice
~